São José do Divino, comune brasiliano dello Stato del Minas Gerais
São José do Divino, comune brasiliano dello Stato del Piauí